80-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 80-я параллель северной широты
 80-я параллель южной широты

См. также 
 80-й меридиан восточной долготы
 80-й меридиан западной долготы